Segeltorp kan avse:
 Segeltorp (gård) – ett torp under säteriet Vårby gård i nuvarande Huddinge kommun
 Segeltorps municipalsamhälle – ett municipalsamhälle mellan 1 januari 1924 och 31 december 1952 i dåvarande Huddinge landskommun
 Segeltorp (kommundel) – en kommundel i Huddinge kommun